Sezon (1963) był 61. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. Żaden zespół nie spadł do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Győri Vasas ETO. Tytuł króla strzelców zdobył Lajos Tichy, który w barwach klubu Budapest Honvéd strzelił 13 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1963 w piłce nożnej